Nummer Zwei oder Nr. 2 steht für:
 Provinz Nr. 2, früherer vorläufiger Name der Provinz Madhesh, Nepal
Titel:
 Jackass: Nummer Zwei, US-amerikanisch-japanischer Film von Jeff Tremaine (2006)
 Autobus Nr. 2, deutscher Film von Max Mack (1929)
 Aggro Ansage Nr. 2, Sampler

Personen:
 Bruder Nummer Zwei, Name für Nuon Chea (1926–2019), kambodschanischer Politiker

Sonstiges:
 No. 2 (Band), US-amerikanische Band